Sabinus steht für:
 die lateinische Singularform für Angehörige des italischen Volkes der Sabiner im Apennin
 ein davon abgeleitetes altrömisches Cognomen, zu antiken Namensträgern siehe Sabinus
 Angelo Sabino († nach  1474), eigentlich wohl Angelo Sani di Cure, humanistischer Dichter und Herausgeber antiker Werke
 Anna Sabinus, geb. Anna Melanchthon (1522–1547), deutsche Gelehrte
 Georg Sabinus (1508–1560), eigentlich Georg Schuler, deutscher Dichter und Diplomat